Serge Dié (Abidjan, 4 de outubro de 1977) é um futebolista profissional marfinense, médio-defensivo, milita no AO Kavala.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Naturais de Abidjã
Futebolistas da Costa do Marfim
Futebolistas da Reggina 1914
Futebolistas da Unione Sportiva Avellino
Futebolistas do Benevento Calcio
Futebolistas do Olympique Gymnaste Club Nice
Futebolistas do Football Club de Metz
Futebolistas do Athletic Club Ajaccien
Futebolistas do Iraklis FC
Futebolistas do Kavala FC
Futebolistas do Veria FC
Futebolistas do Xanthi FC
Jogadores da Seleção Marfinense de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2000